Планета Шина () — американский мультипликационный CGI-сериал, спин-офф сериала «Приключения Джимми Нейтрона». Мультсериал был создан Китом Алкорном и Стивом Одекерком и основанное на персонажах, созданных Джоном А. Дэвисом, Китом Алкорном и Стивом Одекерком. Nickelodeon упорядочил 26 серий для первого сезона. Озвучивать персонажей вернулись прежние актёры. Анимация стала производиться в Канаде в студиях «Bardel Entertainment» и «C.O.R.E», потому что в 2006 году студия «DNA» была закрыта. 

Некоторые серии были показаны в Великобритании и России раньше, чем в США по причине отрицательных рейтингов и долгих задержек.

Сюжет 
Шин случайно улетает в космос на ракете Джимми, не подчинившись предупреждающей записке («Шин, не нажимай на эту кнопку»). Он прилетает на Зенью, где случайно сбивает ракетой дом крайне мстительного советника императора планеты Доркуса, из-за чего ракета ломается. С тех пор тот совершает возмездие над мальчиком при помощи разных способов, а Шин и не подозревает об этом. Император первый подружился с «инопланетянином». На Зенью всё верх ногами и Шин собирается продвинуть её до уровня Земли, а также при этом заводит новых друзей.

Производство 
После успеха мультсериала «Приключения Джимми Нейтрона» его создатели решили сделать спин-офф. Изначально планировали сделать мультсериал «Red Acres», в котором фастфуд-работник попал в космос и приземлился на планете с горными пришельцами, но Nickelodeon отверг эту задумку. Тогда создатели сделали такой сюжет: Шин и Карл крадут ракету Джимми и попадают на странную планету. Однако вскоре продюсеры решили убрать Карла и сосредоточить внимание на Шине, но при этом сделали аналог Карла — пришельца Доппи.

Примечательно, что в сериале не было показано возвращения Шина на Землю, так как мультсериал состоял только из одного сезона. Однако в серии 3 сезона «Завтрашние мальчики» подразумевается, что Шин вернулся домой. Есть предположение, что «Планета Шина» может быть не-каноном, на что указывает подкаст Nickelodeon с Джоном А. Дэвисом, где он сказал, что Шину было лучше оставаться персонажем с небольшими дозами главного героя, из-за чего сожалеет о создании «Планеты Шина» и не считает мультсериал каноном. Также планировался специальный выпуск в финале мультсериала, где Джимми и его друзья собираются забрать Шина с Зенью, но он был отменён, из-за низких рейтингов и затрат на производство.

Персонажи

Главные персонажи 

 Шин Гуэва Эстевес — протагонист. Попал на планету Зенью на ракете Джимми Нейтрона, когда того не было в своей лаборатории. На Зенью все его испугались, но позже он стал самой известной личностью. Ему построили дом, по форме напоминающий его голову и внутри и снаружи.
 Император — правитель Зенью. Полное имя немного странное, так как состоит из одних глупых звуков. Невысокого роста. По словам Шина, он ростом с щенка, с головой, как у кальмара.
 Нэсмит — говорящий шимпанзе. Попал на Зену за сорок лет до появления на ней Шина. Заговорил он потому, что на Зенью было слишком сильное атмосферное давление, что ускорило развитие клеток мозга. Он зенюанская версия Джимми Нейтрона.
 Асефа — синяя девушка, в которую влюбился Шин. Она из народа Глеморианов. Умеет петь йодль. Имеет домашнего чоктау Чок-Чока. Она зенюанская версия Либби Вольфакс в этом шоу.
 Допполомео «Доппи» Доппидопвеер — лучший Зенюанский друг Шина. Очень похож на Карла Уизера. Внешне он похож на слизня, одет в красную водолазку, имеет четыре глаза и несколько жгутиков на голове. У него нет позвоночника, потому что Доркус вырвал его. Он зенюанская версия Карла Уизера.
 Принцесса Ум — дочь императора, которая влюбилась в Шина. Имеет два лица из-за того, что в детстве чихнула. Любит лизать Шина. Её язык связан с её сердцем. Может доставать свои внутренние органы из тела. Не жует еду.
 Доркус Аврелий — главный злодей в мультфильме. Бывший советник императора. Одет в чёрную мантию. Шин не понимает, что Аврелий желает ему зла. Также он считает, что у Доркуса смешное имя. Злится на Шина потому, что Шин украл его должность советника императора и за то, что он разрушил его дом много раз. Его раздражает, что дом Шина поставили рядом с ним. Имеет маленького друга Пинтера. Его псевдоним — Джуди.
 Пинтер — глуповатый друг Доркуса. Имеет лишь один большой глаз и постоянно находится в полёте.
 Чок-Чок — чоктау Асефы. В отличие от других Чоктау, умеет играть на гармошке и танцевать. Он был одним из опасных существ на Зенью.
 Бобб — уничтожитель пришельцев. Раньше служил Доркусу, потом считает Шина лучшим другом после того, как тот победил его в бою во «Дворце Боли». У него аллергия на блины на палочке. У него мозг в 100 раз меньше тела.
 Гриш — двухголовый оранжевый человек. Бывший друг принцессы Ум. Повержен Шином в серии «Друзья-соперники» во «Дворце Боли». В серии «Языковой манёвр Ум» он притворился Шином, чтобы того Ум не лизала.
 Родители Доппи — мама и папа Доппи. Они похожи на супруг Уизеров. Заботятся о безопасности своего сына — держатся осторожно с острыми, горящими и болеприносящими предметами. Их любимая статуэтка — Великий момент безопасности. Папа носит рубашку, Мама носит платье.

Озвучка США
Джефф Гарсиа — Шин Эстевес
Фред Татаскиор — Император
Боб Джоулз — Нэсмит
Роб Полсен — Доппи
Солейл Мун Фрай — Асефа
Джефф Беннетт — Доркус
Томас Леннон — Пинтер
Кэнди Мило — принцесса Ум
Джим Каммингс — Ультра Лорд

Список серий

Примечания

Ссылки 

Мультсериалы канала Nickelodeon
Фантастические мультсериалы
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы США, запущенные в 2010 году
Телесериалы США, завершённые в 2013 году
Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения